Sistemul de autobuze al S.C. URBIS S.A. este cel mai extensiv dintre toate metodele de transport în comun din Baia Mare, parcul de autobuze era de 58 bucăți la sfârșitul anului 2015, împărțite în patru tipuri: Solaris Urbino 12, Mercedes-Benz Conecto(Mercedes-Benz O 345), Karosa B 932E și NAW BGU 5-25 care circulau pe 39 trasee.

Istoric 
Începuturile transportului public în Baia Mare datează din 1953, când apar primele două autobuze de fabricație sovietică de tip ZIS 154. Doi ani mai târziu existau 3 autobuze care circulau pe un traseu de 11 km. În 1975, transportul în comun este dotat cu primele 3 autobuze Roman Diesel 112 UD fabricate la Uzina Autobuzul București, până atunci existând doar autobuze TV20 de capacitate medie. În 1979 structura parcului era de 152 de autobuze din care 92 erau de tip DAC 112 UDM si DAC 117 UD iar 14 de tip Ikarus 260 si Ikarus 280. Între 2000 și 2005 structura parcului a fost înnoită prin cumpărarea de autobuze noi sau second-hand de tipul Mercedes-Benz O 305G, Mercedes-Benz Conecto(Mercedes-Benz O 345), Karosa B 932E, Heuliez GX107 și Renault Berliet PR100. În 2013 au fost cumpărate 20 de autobuze noi de tipul Solaris Urbino 12. În 2014 si 2015 au fost achiziționate autobuze second-hand de tipul Solaris Urbino 12 și NAW BGU 5-25.

Linii 
În 2021, existau în Baia Mare și Zona Metropolitană Baia Mare 39 de trasee de autobuz numerotate după cum urmează:
 1. Mina Săsar – Gara CFR – Piața Revoluției – Piața Izvoare – Bifurcație Baraj
 3/11. URBIS – Piața Izvoare – Piața Revoluției – Unic
 4. Dorna – Spital Județean – Piața Revoluției – Piața Izvoare – Cartier Vasile Alecsandri
 5. URBIS – Stadion – Unic – Valea Borcutului
 5/7. URBIS – Stadion – Unic – Valea Borcutului – Tăuții Măgherăuș – Băița
 6. Autogară – Bușag – Merișor
 7. Autogară – Unic – Tăuții Măgherăuș – Băița
 7/6. Autogară – Unic – Tăuții Măgherăuș – Băița – Bușag – Merișor
 7/13. Autogară – Unic – Tăuții Măgherăuș – Băița – Nistru
 7/29. Autogară – Unic – Tăuții Măgherăuș – Băița – Bozânta Mare
 8. Gara CFR – Piața Revoluției – IMMUM – Baia Sprie
 9. Dorna – Autogară – Piața Revoluției – Piața Izvoare – Str. Alba Iulia – Colonia Topitorilor (Linia turistică)
 10. Gara CFR – Pietrosul – Stadion
 12. Autogară – Recea – Lapușel
 12/27. Autogară – Recea – Lapușel – Bozânta Mică
 12/24/27/28. URBIS – Piața Izvoare(Str. Mihai Eminescu) – Cartier Vasile Alecsandri – Pietrosul – Recea – Lapușel – Bozânta Mică
 13. Autogară – Nistru
 13/7. Autogară – Băița – Nistru
 14. IMMUM – Satu Nou de Sus
 15. Autogară – Aramis
 17barat. Gara CFR – Bld. Republicii – Cătălina – URBIS
 18. IMMUM – Ferneziu – Firiza
 18barat. IMMUM – Ferneziu – Firiza – Blidari
 21. Baia Sprie – Chiuzbaia
 24. Autogară – Mocira
 24/28. Autogară – Săsar – Mocira
 27. Autogară – Bozânta Mică
 28. Autogară – Săsar
 29. Autogară – Bozânta Mare
 30. Dorna – Bld. Republicii – Cartier Vasile Alecsandri – IMMUM – URBIS
 36. Baia Sprie – Stadion – Italsofa
 37. URBIS – Albina – Meda – Italsofa
 38. URBIS - Meda - Italsofa
 39. Gara CFR – Italsofa
 40. URBIS – Metro
 41. Str. Grănicerilor – Infinity
 42. URBIS – Piața Izvoare – Infinity
 43. Feriga – Dalia – Infinity
 44. URBIS – Unic – Infinity

S.C. URBIS S.A. pentru a asigura transportul elevilor, pe lângă liniile SC65 și SC68 de microbuze școlare, a înființat curse dubluri ale autobuzelor pe liniile 1, 4, 5, 8 și 18 la ore de vârf iar autobuzele de pe linia 10 circulă doar în perioada cursurilor școlare. De asemenea, există 11 linii speciale (15, 17barat, 30, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 și 44) spre agenți economici la orele de schimb. În funcție de traseu, orar și numărul de călători, S.C. URBIS S.A. operează 8 linii compuse:5/7, linia 5 cuplată cu linia 7; 7/6, linia 7 cuplată cu linia 6; 7/13, linia 7 cuplată cu linia 13; 7/29, linia 7 cuplată cu linia 29; 12/27, linia 12 cuplată cu linia 27; 12/24/27/28, linia 12 cuplată cu liniile 24,27 și 28; 13/7, linia 13 cuplată cu linia 7; 24/28, linia 24 cuplată cu linia 28. Din 1 martie 2021 S.C. URBIS S.A. a anulat liniile spre comunele Dumbrăvița, Groși și Săcălășeni (17/23, 22, 22/26, 22/26/16, 22/26/23 și 22/26/17/23).

Statistică linii 

Capetele de linie sunt evidențiate cu caractere îngroșate.

Vehicule 
S.C. URBIS S.A. deține în exploatare 58 de autobuze împărțite în 4 mărci: Solaris, Mercedes-Benz, Karosa și NAW.

Modele aflate în exploatare

Solaris Urbino 12 
În dotarea S.C. URBIS S.A. există 20 de autobuze, Solaris Urbino 12 generația a III-a și 6 autobuze, Solaris Urbino 12 generația a II-a. Autobuzele Solaris Urbino 12 generația a III-a au fost cumpărate noi în 2013 iar Solaris Urbino 12 generația a II-a au fost cumpărate second-hand în 2014 si 2015 din Chur, Elveția. Toate autobuzele Solaris Urbino 12 generația a III-a îndeplinesc standardul de emisii Euro 3 sau un standard mai nou. Autobuzele cu o lungime de 12 m și o capacitate de 104 călători, au fost produse în Polonia de către Solaris Bus & Coach.

Mercedes-Benz Conecto 
În dotarea S.C. URBIS S.A. există 20 de autobuze Mercedes-Benz Conecto(Mercedes-Benz O 345). Autobuzele Mercedes-Benz O 345 au fost cumpărate noi în 2006. Au o lungime de 12 m, o capacitate de 100 călători și au fost produse în Turcia de către Mercedes-Benz Türk A.Ș., o subsidiară a EvoBus GmbH, companie deținută de Daimler AG.

Karosa B 932E 
În dotarea S.C. URBIS S.A. există 2 autobuze Karosa B 932E. În 2001 au fost cumpărate 6 autobuze noi Karosa B 932E. La sfârșitul anului 2014 mai erau active două autobuze. Autobuzele au fost produse în Cehia de către Karosa.

NAW BGU 5-25 
În dotarea S.C. URBIS S.A. există 10 autobuze NAW BGU 5-25. În 2009 au fost cumpărate 8 autobuzele articulate second-hand NAW BGU 5-25 iar în 2014 au fost cumpărate alte 2 autobuzele articulate second-hand NAW BGU 5-25. Autobuzele au fost produse în Elveția de către Nutzfahrzeuggesellschaft Arbon & Wetzikon (NAW), compania rezultată din fuziunea dintre Saurer(Adolph Saurer AG) și Franz Brozincevic & Cie (FBW).

Modele scoase din exploatare

ZIS 154 
Autobuzele ZIS 154 au fost produse în U.R.S.S. de către ZIS (redenumit ulterior ZIL) între anii 1946 și 1950, sub licență General Motors TDH-3610(GM „Old Look” Bus). Au fost primele vehicule introduse în exploatare în 1953.

TV 20 
Autobuzele TV 20 au fost produse de Uzina Autobuzul București între anii 1967 și 1974. Era în mare parte identic cu modelul TV 2 însă avea 90+1 locuri. Au fost folosite în anii '60 și '70. În anii '80 au fost convertite la gaz metan și reintroduse în exploatare.

Roman Diesel 112 UD 
Autobuzele Roman Diesel 112 UD au fost produse de Uzina Autobuzul București între anii 1974 și 1980, sub licență MAN Metrobus. Au fost introduse în exploatare în 1975. În anii '80 unele au fost convertite la gaz metan.

DAC 112 UDM 
Autobuzele DAC 112 UDM au fost produse de Uzina Autobuzul București (redenumită ulterior Rocar București) între anii 1979 și 2000. DAC 112 UDM avea o lungime de 12 metri și o capacitate de 100 de călători. Au fost folosite în anii '80 și '90.

DAC 117 UD 
Autobuzele DAC 117 UD au fost produse de Uzina Autobuzul București (redenumită ulterior Rocar București) între anii 1979 și 1998. DAC 117 UD era varianta articulată a lui DAC 112 UDM, avea o lungime de 17 metri și o capacitate de 161 de călători. Au fost folosite în anii '80 și '90.

Ikarus 260 
Autobuzele Ikarus 260 au fost produse în R.P.Ungară de către Ikarus între anii 1971 și 2002. Ikarus 260 avea o lungime de 11 metri și o capacitate de 98 de călători. Au fost folosite în anii '80 și '90.

Ikarus 280 
Autobuzele Ikarus 280 au fost produse în R.P.Ungară de către Ikarus între anii 1973 și 2002. Ikarus 280 era varianta articulată a lui Ikarus 260, avea o lungime de 17 metri și o capacitate de 147 de călători. Au fost folosite în anii '80 și '90.

Mercedes-Benz O 305G 
Autobuzele Mercedes-Benz O 305G au fost produse în Republica Federală Germania de către Mercedes-Benz între anii 1969 și 1987. Varianta articulată a lui Mercedes-Benz O 305G, avea o lungime de 17 metri și o capacitate de 109 de călători. Au fost cumpărate 7 vehicule second-hand în 2000 și 5 vehicule second-hand în 2002. Autobuzele Mercedes-Benz O 305G au fost folosite până în 2013.

Heuliez GX107 
Autobuzele Heuliez GX107 au fost produse în Franța de către Heuliez Bus între anii 1984 și 1996. Au fost cumpărate 3 exemplare second-hand în 2003 și au fost folosite până în 2013.

Renault Berliet PR100 
Autobuzele Renault Berliet PR100 au fost produse în Franța de către Renault V.I. între anii 1971 și 1999. Au fost cumpărate 9 exemplare second-hand în 2003 și au fost folosite până în 2013.

Note

Legături externe 

Pagina oficială S.C. URBIS S.A. Baia Mare

 Trasee
 Lista traseelor pe pagina oficială S.C. URBIS S.A. Baia Mare

 Galerii foto
 Poze cu mijloace de transport în Baia Mare și activitatea S.C. URBIS S.A. Baia Mare
 Poze cu mijloace de transport ale S.C. URBIS S.A. Baia Mare

Vezi și 
 Troleibuzele din Baia Mare

S.C. URBIS S.A. Baia Mare
Baia Mare
Baia Mare, S.C. URBIS S.A.
Transport public
Transport în Baia Mare
Transport public în Baia Mare
Autobuzele din România